Arturo Colautti (1851-1914), giornalista e scrittore italiano
 Mario Colautti (1944-...), calciatore e allenatore italiano
 Roberto Colautti (1982-...), calciatore argentino-israeliano